Walter (daw. Woronikówka) – szczyt w Bieszczadach Zachodnich
 Woronikówka – rezerwat przyrody w województwie podkarpackim